La LEN Euroleague 2004-2005 è stata la quarantaduesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Hanno preso parte alla rassegna 35 team in rappresentanza di 16 federazioni LEN. Si sono disputate tre fasi a gironi seguite dai quarti a eliminazione diretta e dalla Final Four, svoltasi per la terza volta nella piscina Felice Scandone di Napoli. I club vincitori degli otto campionati maggiori sono entrati in gara a partire dal Turno preliminare.

Il Circolo Nautico Posillipo ha conquistato la coppa per la terza volta battendo la Pro Recco in semifinale e gli ungheresi dell'Honvéd Budapest, arrivati in finale per la quarta stagione consecutiva.

Primo turno di qualificazione
L'ultima classificata di ciascun girone passa a disputare la Coppa LEN, tutte le altre avanzano alla fase successiva.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Secondo turno di qualificazione
Le prime due classificate di ciascun girone avanzano alla fase successiva, le terze e le quarte disputano la Coppa LEN.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Turno preliminare
Le gare si sono svolte complessivamente tra il 27 novembre 2004 e il 6 marzo 2005.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Fabio Violetti, Francesco Postiglione, Giancarlo Agrillo, Fabrizio Buonocore, Chrīstos Afroudakīs, Maurizio Felugo, Andrea Scotti Galletta, Valentino Gallo, Boris Zloković, Ratko Štritof, Luigi Di Costanzo, Carlo Silipo, Fabio Bencivenga. Allenatore: Giuseppe Porzio

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)
Risultati su Waterpoloweb.com 
Risultati su Cnposillipostory.net
 Risultati su Pilkawodna.pl

Sport acquatici nel 2004
Sport acquatici nel 2005
Edizioni della LEN Euroleague